Cornillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Amelanchier canadensis.
El nombre común de la planta Amelanchier ovalis.